Il doppio maschile del BNP Paribas Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Mardy Fish e Andy Roddick erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Fish ha fatto coppia con Mario Ančić, ma ha perso contro Feliciano López e Fernando Verdasco nel 1º turno.

Roddick ha fatto coppia con James Blake, ma hanno perso contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić nel 2º turno.

Marc López e Rafael Nadal hanno battuto in finale 7–6(8), 6–3 Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (primo turno)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale, ritiro) 
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (semifinale) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno) 
  Christopher Kas /  Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2010
ATP World Tour 2010